Martinete puede referirse a:

 Nycticorax nycticorax, ave de la familia de las garzas.
 Nyctanassa violacea, ave de la familia de las garzas.
 Martinete de forja
 Martinete, cante flamenco. 
 Piledriver, movimiento de lucha libre llamado Martinete en el ámbito de la Lucha Libre Mexicana.
 Martinete (látigo)